Виктор Фёдорович Шарапа () — советский и украинский , кандидат исторических наук (1969), профессор (1992). Заслуженный работник народного образования Украины (1999).

Биография 
Родился 1 июня 1936 года на станции Кудашевка Щорского (Криничанского) района Днепропетровской области.

Учился на историко-филологическом факультете Крымского государственного педагогического института имени М. В. Фрунзе. В 1958—1959 учебном году написал научную работу «Развитие виноградарства и виноделия в Крыму в конце XVIII — первой половине XIX века», основанную на архивных исследованиях. После выпуска в 1960 году работал в комитете комсомола института, в Крымском обкоме ВЛКСМ, методистом в Крымском училище культуры. В 1966 году поступил в аспирантуру Днепропетровского государственного университета имени 300-летия воссоединения Украины с Россией, где в 1969 году защитил кандидатскую диссертацию «Сельские Советы Украины в восстановительный период (1921—1925 гг.): На материалах Украины» (научный руководитель — д. и. н., профессор В. Я. Борщевский).

В 1969—1970 году — старший преподаватель кафедры истории СССР и УССР Днепропетровского государственного университета. В 1970 году вернулся в alma mater на должность доцента кафедры истории КПСС. С 1972 по 1977 — доцент кафедры истории УССР, в 1977—1980 годах — декан исторического факультета. С 1982 по 2014 год — заведующий кафедрой истории Украины и специальных исторических дисциплин. Одновременно в 1980—1999 годах работал проректором по учебной работе, с 1999 по 2012 год — первым проректором Таврического национального университета имени В. И. Вернадского.

По инициативе и при участии В. Ф. Шарапы были обновлены и оснащены современной аппаратурой учебные, исследовательские лаборатории и аудитории, организована подготовка студентов по 12 новым специальностям, открыта кафедра украиноведения (1993).

С 2014 — на пенсии.

Скончался 13 июня 2022 года.

Общественная деятельность 
 Ответственный работник Крымского обкома ВЛКСМ (1960—1965)
 Член президиума крымской областной организации общества «Знание» (1965—1968)
 Член президиума крымского областного Комитета народного контроля (1963—1965)
 Председатель правления Крымского отделения Советского комитета защиты мира (1985—1991)
 Член редакционной коллегии научного журнала «Крымский архив»
 Член аттестационной комиссии Министерства образования Автономной Республики Крым

Научная деятельность 
Научные труды посвящены истории Украины и Крыма, Таврического университета. Под руководством историка защищено четыре кандидатские диссертации. Автор ряда монографий, учебников, пособий и научных статей. Оказывал содействие деятельности Малой академии наук Крыма «Искатель», организовывал отбор одарённой молодёжи на педагогические специальности университета. В 2003 году по инициативе В. Ф. Шарапы стала проходить научная конференция «История Таврического университета в личностях».

Награды и звания 
 Орден «За заслуги» III степени (2004)
 Нагрудный знак «Пётр Могила» Министерства образования Украины (2006)
 Почётный знак Международного межакадемического союза «За достижения в развитии университетского образования»
 Медаль «Ветеран труда»
 Отличник образования Украины (1996)
 Заслуженный работник народного образования Украины (1999)
 Заслуженный работник образования Автономной Республики Крым (2006) — за значительный личный вклад в развитие образования Автономной Республики Крым, многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство и в связи с 70-летием со дня рождения
 Заслуженный профессор Таврического национального университета имени В. И. Вернадского (2009)
 Заслуженный профессор Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского (2016)
 Почётный знак имени В. И. Вернадского (2016)

Основные труды

Примечания

Литература